Die Oracle Netsuite Open 2018 fanden vom 27. September bis 2. Oktober 2018 in San Francisco, Kalifornien, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2018/19 statt. Es gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver.

Vorjahressieger waren Mohamed Elshorbagy bei den Herren und Sarah-Jane Perry bei den Damen. Elshorbagy erreichte erneut das Finale, in dem er Ali Farag in vier Sätzen unterlag. Sarah-Jane Perry verteidigte ihren Titel mit einem Finalerfolg über die topgesetzte Raneem El Weleily, die Partie endete 11:9, 11:7, 9:11, 7:11 und 11:7 für Perry.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Charlie Johnson und Danielle Letourneau jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 118.000 US-Dollar bei den Herren und 88.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Hauptrunde

Damen

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2018
PSA World Tour 2018/19
PSA World Tour der Damen 2018/19